Чхьон Кха Лонг (,  10 червня 1997) — гонконгський фехтувальник на рапірах, олімпійський чемпіон 2020 року.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 

 Профайл на сайті FIE  

гонконгські фехтувальники
Фехтувальники на літніх Олімпійських іграх 2020
гонконгські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020